Фемистоклис Цимопулос (, ; 20 ноября 1985, Козани, Греция) — новозеландский футболист греческого происхождения, защитник клуба ПАС и сборной Новой Зеландии.

Клубная карьера 
Цимопулос начал карьеру в клубе «Акратитос». В 2003 году он дебютировал за основной состав в греческой Суперлиге. В 2006 году Фемистоклис покинул клуб и выступал за «Верию», «Керкиру» и «Этникос Астерас». Летом 2010 года Цимопулос подписал двухлетнее соглашение с клубом ПАС из Янины. В матче против «Этникос Пирей» он дебютировал за новую клуб. По итогам дебютного сезона Фемистоклис помог команде выйти в элиту. 27 августа в матче против «Ариса» из Солоников он дебютировал за ПАС на высшем уровне. 2 октября в поединке против своей бывшей команды «Керкиры» Цимопулос забил свой первый гол за ПАС. В апреле 2017 года Фемистоклис получил травму колена, которая оставила его вне игры до конца сезона.

Международная карьера 
В 2015 году Цимопулос принял приглашение выступать за Новую Зеландию, так как его дальние родственники имеют корни этой страны. 31 марта в товарищеском матче против сборной Южной Кореи он дебютировал за сборную Новой Зеландии. 28 мая 2016 года поединке против сборной Фиджи Цимопулос забил свой первый гол за национальную команду.

В том же году Фемистоклис стал победителем Кубка наций ОФК в Папуа—Новой Гвинеи. На турнире он был запасным и на поле не вышел. он сыграл в матче против команды Новой Каледонии.

В 2017 году Цимопулос принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Голы Цимопулоса за сборную Новой Зеландии

Достижения 

Международные

 Новая Зеландия
  Кубок наций ОФК — 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Profile at Onsports.gr

Футболисты Новой Зеландии
Футболисты Греции
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Акратитос»
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Этникос Астерас»
Игроки ФК «Керкира»
Игроки ФК ПАС Янина